BiH:
 Gojakovići (Kladanj, BiH), naselje u općini Kladanj

Crna Gora:
 Gojakovići (Mojkovac, Crna Gora), naselje u općini Mojkovac